GUF est un code qui peut signifier :
 Guyane française, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Aéroport Jack Edwards, à Gulf Shores, en Alabama, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

GUF est un sigle qui peut signifier :
 Gruppo Universitario Fascista (en français, Groupe universitaire fasciste), une organisation officielle d'étudiants sous le régime fasciste de Benito Mussolini en Italie.
 , série de six volumes sur l'Armée française lors de la Seconde Guerre mondiale
Guf est un nom qui peut signifier :
 Guf (1975-), un dessinateur de presse français ;
  (ou Гуф en russe) (1979-), un rappeur russe.

Code IATA des aéroports